William Cudney est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Will Cote.

Il apparaît durant quelques épisodes de la saison 3.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #99C124, condamné le  pour meurtre au premier degré à une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans aucune libération sur parole possible.

Saison 3 
William Cudney est envoyé en prison à la suite du meurtre de l'enfant d'un médecin qui avait pratiqué un avortement sur sa femme (il considérait alors qu'il lui avait tué son enfant puisque lui avait tué le sien).

Il avoue son meurtre au détenus Ryan et Cyril O'Reilly. Ryan est dégouté et ne comprend pas le meurtre d'un enfant. Cyril, lui, dit à Cudney qu'il devrait réfléchir à ce qu'il allait dire à l'enfant qu'il a tué lorsqu'il le verrait au Paradis, car lui savait déjà ce qu'il allait dire au mari du Dr. Gloria Nathan, si jamais on le laissait rentrer au Paradis à sa mort.

Cudney se range immédiatement avec le groupe de prisonniers chrétiens, et refuse de participer au championnat de boxe entre détenus. Il essaye donc de dissuader Cyril O'Reilly d'y participer. Lorsque son frère Ryan l'apprend, il frappe Cudney avec sa Bible et le force à dire à Cyril que Dieu veut qu'il aille boxer, puis après lui avoir dit ça, il lui demande de plus jamais lui reparler.

Puis, Ryan O'Reilly demande à Cudney, qui travaille à l'infirmerie, de lui procurer un flacon d'Hydrate de chloral (O'Reilly en mettant dans les bouteilles d'eau pour droguer les boxeurs qui affrontent son frère, les faisant ainsi perdre). Cudney lui rend plusieurs fois ce service, mais il finit par se rendre compte de la raison qui pousse O'Reilly à chaque fois lui en demander contre de d'argent.

Il va donc voir O'Reilly et lui annonce qu'il va le dénoncer aux gardiens. Mais avant qu'il puisse le faire, O'Reilly paie le détenu russe Yuri Kosygin pour assassiner Cudney.

William Cudney est plus tard retrouvé par un gardien allongé dans le lit de sa cellule avec deux coups de couteau dans le cou.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Chrétien de fiction
Prisonnier de fiction
Tueur en série de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1999